Сезон 2009/2010 стал для Ювентуса 107-м в Чемпионате Италии. Клуб плохо провел сезон, не взяв не одного трофея. В чемпионате команда заняла 7 место, вылетел на стадии 1/4 финала Кубка Италии. 

Средние выступления в Лиге чемпионов позволили команде занять 3 место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы. 1/8 финала стала пределом дл туринцев, дальше по сетке турнира прошел Фулхэм.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:51.500.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:14.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:51.500.000

Общая прибыль:14.500.000

Разница:37.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки